4-ий Чемпіонат Росії з футболу проходив у 1995 році. Титул чемпіона Росії вперше здобув футбольний клуб Спартак-Аланія.

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Локомотив (Москва) взяв участь у Кубку володарів кубків 1996—1997 як переможець Кубку Росії 1995—1996.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Росії на RSSSF

Сезони чемпіонату Росії з футболу
1995 у Росії
Росія